Voici la liste des planètes mineures numérotées de 160001 à 161000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 160001 à 161000

160001-160100

160101-160200

160201-160300

160301-160400

160401-160500

160501-160600

160601-160700

160701-160800

160801-160900

160901-161000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000